Quélen ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine de Quélen de Stuer de Caussade (1706–1772), Herzog von La Vauguyon
 Charles-Marie de Quelen (1703–1777), französischer Prälat
 Dominique Quélen (* 1962), französischer Dichter
 Hyacinthe-Louis de Quélen (1778–1839), französischer römisch-katholischer Geistlicher und von 1821 bis zu seinem Tod Erzbischof von Paris
 Paul François de Quelen de La Vauguyon (auch: Paul François de Quélen de Stuer de Caussade; 1746–1828), Herzog von La Vauguyon